Vissim puede referirse a:
 VisSim es un lenguaje de programación visual, y fue recompensado por su capacidad de modelar y simular complejos sistemas dinámicos; o
 VISSIM es una herramienta de software para la simulación microscópica y multimodal del tránsito.